Rekowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen: 
 Rekowo (Bytów), deutsch Reckow, Ortschaft in der Gmina Bytów in der Woiwodschaft Pommern
 Rekowo (Kamień Pomorski), deutsch Reckow, Ortschaft in der Gmina Kamień Pomorski in der Woiwodschaft Westpommern
 Rekowo (Kobylanka), deutsch Reckow, Ortschaft in der Gmina Kobylanka in der Woiwodschaft Westpommern
 Rekowo (Polanów), deutsch Reckow, Ortschaft in der Gmina Polanów in der Woiwodschaft Westpommern
 Rekowo (Radowo Małe), deutsch Reckow, Ortschaft in der Gmina Radowo Małe in der Woiwodschaft Westpommern
 Rekowo (Wolin), deutsch Reckow, Ortschaft in der Gmina Wolin in der Woiwodschaft Westpommern
 Rekowo (Zawidz), Ortschaft in der Gmina Zawidz in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Reckow